

Sigle 
 Standard Hydrogen Electrode – Elettrodo standard a idrogeno

Cinema 
She – cortometraggio del 1908 diretto da Edwin S. Porter
 She – cortometraggio del 1911 diretto da George Nichols
 She – film del 1917 diretto da Kenean Buel
 She – film del 1925 diretto da Leander De Cordova e G.B. Samuelson (1925)
 La donna eterna (She) – film del 1935 diretto da Lansing C. Holden e Irving Pichel
 La dea della città perduta (She) – film del 1965 diretto da Robert Day
 She – film del 1984 diretto da Avi Nesher
 She – film del 2001 diretto da Timothy Bond

Codici 
 SHE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Taoxian, Shenyang, Cina
 she – codice ISO 639-3 della lingua sheko

Letteratura 
 Lei o La donna eterna (She) – romanzo di Henry Rider Haggard del 1887

Musica 
 She – singolo di Charles Aznavour del 1974; una cover di Elvis Costello è inclusa nella colonna sonora di Notting Hill
 She – singolo dei Green Day del 1993 tratto dall'album Dookie
 She – album di Harry Connick Jr. del 1994
 She – album dei Maldoror del 1999
 She – singolo dei Groove Coverage del 2004 tratto dall'album 7 Years and 50 Days
 She – album degli Stiltskin del 2006
 She – album dei Caamora del 2008
 She – singolo di Tyler, the Creator featuring Frank Ocean del 2011
 S.H.E – gruppo musicale taiwanese

Televisione
She – titolo della seconda stagione della serie televisiva britannica Seven Faces of Woman

Altro 
 She – gruppo etnico della Cina
 Lingua she (codice ISO 639-3 shx)

Altri progetti